El término Don Carter puede hacer referencia a:

Don Carter (1926–2012), jugador de bolos estadounidense
Don Carter (1933–2018), empresario estadounidense;
Don Carter (1921–2002), futbolista británico;
Don Carter (1936), jugador de hockey sobre hielo canadiense;
Don Carter, creador del corto televisivo Happy Monster Band;
Don Carter, personaje del show El mundo del profesor Rossa, interpretado por Juan Alcayaga a quien se le conoce por el seudónimo en general;
Don Carter, como uno de los seudónimos usados por el escritor español, Enrique Martínez Fariñas (19??-1986);